Caraguatay puede referirse a:

 Caraguataí, localidad de la provincia de Misiones (Argentina);
 Caraguatay, localidad en el departamento de Cordillera (Paraguay);
 Caraguataý, localidad en el departamento de Itapúa (Paraguay).
 Caraguatay, paraje del departamento Obligado, provincia de Santa Fe.